Daniel Jensen kan henvise til flere personer:

 Daniel Jensen – dansk fodboldspiller, født i 1979
 Daniel Jensen (fodboldspiller, 1985) – dansk fodboldspiller, født i 1985
 Daniel Jensen (ishockeyspiller) – tidligere dansk/canadisk ishockeyspiller, nu spilleragent